Can Garriga (Bigues), masia del poble de Bigues al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Garriga (Cabanelles), masia del municipi de Cabanelles (Alt Empordà) 
 Can Garriga (les Masies de Sant Amanç), masia del veïnat de les Masies de Sant Amanç al municipi d'Anglès (la Selva)
 Can Garriga (masia a Santa Maria de Palautordera)

 Can Garriga (Santa Maria de Palautordera)
 Can Garriga (Torà) casa de Torà, a la comarca de la Segarra 
 Can Garriga (Tossa de Mar) edifici del municipi de Tossa de Mar (Selva)
 Can Garriga (Lloret de Mar) edifici del municipi de Lloret de Mar (Selva) 
 Can Garriga (Viladecavalls), masia del municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental)
 Can Garriga del Solell (Riells del Fai), masia del poble de Riells del Fai al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Granja de Can Garriga, explotació agropecuària del poble de Riells del Fai, al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Turó de Can Garriga, muntanya al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Garriga Paleolítica, jaciment arqueològic al terme municipal de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental
 Masia de Can Garriga (el Torn), casa al poble del Torn (la Garrotxa)

 Jaciment de Can Garriga